Ganado kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ganado (Arizona)
Ganado (Texas)